1. Ciudad fortificada de Neftalí. (Jos 19:32, 35.) En la actualidad se la identifica con Khirbet el-ʽOreimeh (Tel Kinnerot), que está en un montículo situado a más de 3 km al SO. de Capernaum y que domina la parte noroccidental del mar de Galilea. Kinéret está en la relación de ciudades cananeas que conquistó Tutmosis III (cuyo reinado los historiadores sitúan en el siglo XVI a. C.) que se halla en los muros del templo de Karnak, en Tebas (Egipto).

2. Distrito o región de Israel que atacó el rey sirio Ben-hadad I a instancias del rey Asá de Judá, aproximadamente en el año 962 a. C. (1Re 15:20; compárese con 2Cr 16:4.) Por lo general se cree que la expresión “todo Kinéret” alude a la fértil llanura de Genesaret.

3. Antiguo nombre del mar de Galilea. (Nú 34:11.) Algunos relacionan Kinéret con la palabra hebrea para arpa (kin·nóhr), y piensan que se aplicó a este lago debido a que su forma recuerda a un arpa. Cuando Jesús estuvo en la Tierra, se le conocía como mar de Galilea o Tiberíades, así como lago de Genesaret (probablemente su nombre griego). (Lu 5:1; Jn 6:1.)

Además de estar incluido en los límites de la Tierra Prometida (Nú 34:11), el lago formaba parte de la frontera occidental del reino amorreo de Og, pero después de la conquista de Israel, pasó a formar parte del límite occidental de la tribu de Gad. (Dt 3:16, 17; Jos 13:24-27.) La expresión “las llanuras desérticas [heb. ʽara·váh] al sur de Kinéret” (Jos 11:2) debe aludir a la porción del valle del Jordán que está al S. del mar de Galilea, conocida como El Ghor.

La palabra Kineret puede referirse a:
 Al nombre en hebreo del Mar de Galilea.
 Un kibutz del norte de Israel, llamado Kvutzat Kinneret, cerca del Mar de Galilea.
 Al nombre comercial del medicamento Anakinra.